Ernst Knauf ist der Name folgender Personen:

* Ernst Axel Knauf (* 1953), deutscher evangelischer Alttestamentler
 Ernst Friedrich Knauf (1879–1969), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator